Niemcy:
 Gremberg – stacja rozrządowa w Kolonii
 Köln-Gremberg – węzeł autostradowy w Kolonii

Zobacz też:
 Humboldt/Gremberg